Der Asian Cup 2005 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 28. bis 31. Juli 2005 im kasachischen Almaty stattfand.

Sieger wurde der Ukrainer Jaroslaw Wynokur, der im Finale seinen Landsmann Oleksandr Palamar mit 7:5 besiegte. Die Russen Kirill Anischtschenko und Gamlet Apressjan belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Kasache Qanybek Saghyndyqow, der im Achtelfinale gegen Apressjan ausschied.

Modus 
Die 61 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
32 Spieler (Verlierer der Hauptrunde gegeneinander)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Verliererrunde gegen Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegeneinander)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 3. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2005
Billardveranstaltung 2005